Saint-Vincent-de-Paul puede referirse a: 

 Saint-Vincent-de-Paul, comuna francesa situada en Gironda.
 Saint-Vincent-de-Paul, comuna francesa situada en Landas.